Альберт Баллин (15 августа 1857— 9 ноября 1918) — немецкий предприниматель, президент судоходной компании «Гамбург-Америка лайн» (Hamburg Amerika Linie − HAPAG).

Биография 
Родился 15 августа 1857 года в Гамбурге, этнический еврей. Был в семье тринадцатым и последним ребёнком.

В 1883 году женился на Марианне Рауэрт. Этот брак оказался бездетным, поэтому через десять лет супруги удочерили осиротевшую девочку из семьи дальних родственников.

Служебную карьеру Альберту пришлось начинать в 17 лет после смерти отца Джоэля Баллина (Йозеф Самуэль Баллин). Он стал сотрудником отцовского агентства и через пять лет единолично возглавил фирму, которая занималась организацией выезда отъезжающих эмигрантов. Возросший к тому времени поток желающих уехать за океан приносил ему приличный доход. Имея постоянные контакты с британскими и американскими коммерсантами, молодой человек совершенствовал не только свой английский, но и навыки бизнесмена и менеджера.

В 1881 году ставший самостоятельным коммерсантом Баллин убедил судовладельца Эдварда Карра выделить два грузовых парохода целиком под перевозку эмигрантов. Использование грузовых судов без особых удобств позволяло снизить цены на билеты и гарантировало распродажу всех имеющихся мест с неплохой прибылью. 7 июня первое судно с 800 эмигрантами на борту вышло из Гамбурга. Через два года компания Карра, где работал Баллин, имела уже пять судов и перевозила в год 

Позже, после слияния компаний, Баллин оказывается в компании HAPAG и уже через несколько лет, благодаря своим незаурядным способностям — входит в правление предприятия, а в 1896 году становится её генеральным директором. Именно Баллин сделал самостоятельным направлением бизнеса морские круизы, главной целью которых являлся не переезд морем из одной страны в другую, а отдых на борту судна в тёплых широтах. В январе 1891 года он впервые отправил пароход Auguste Viktoria в круиз по Средиземному морю.

В 1898 году HAPAG во главе с Альбертом Баллином уже был крупнейшей в мире судовладельческой компанией, имеющей 58 собственных пароходов и 113 зафрахтованных судов. Во время русско-японской войны, когда Германия была формально нейтральной стороной, гамбургская компания продала России 16 судов и снабжала российский Балтийский флот углем из Уэльса. Великобритания при этом являлась союзником Японии.

В период 1900-1914 годов Альберт Баллин практически полностью контролировал перевозки эмигрантов из Европы в Америку через возглавляемый им пул (его называли также картелем) в который в разное время входили все пассажирские компании европейского континента, включая Cunard Line и Русское Восточно-Азиатское Пароходство. Все компании пула в некоторые годы перевозили более 3 млн человек.

После поражения Германии в Первой мировой войне, по условиям мирного договора, весь немецкий флот почти без исключения был разделён между победившими союзниками, только лишь устаревший Deutschland — бывший обладатель Голубой ленты Атлантики в 1900 году — остался в компании Баллина, остальные суда были потеряны.

Альберт Баллин не смог пережить развала своей «империи» и 9 ноября 1918 года — в день капитуляции Германии, покончил жизнь самоубийством.

20 декабря 1918 года его преемником на посту генерального директора HAPAG стал Вильгельм Куно.

Память 

 В честь Альберта Баллина был назван немецкий теплоход Albert Ballin, в 1935 году переименованный в Hansa, а после Второй мировой войны перешедший по репарации Советскому Союзу и названный «Советский Союз».
 В Гамбурге одна из набережных внутреннего Альстера —  — носит имя Альберта Баллина.
 В 1957 году в ФРГ была выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию Альберта Баллина.

Примечания

Ссылки 
 Альберт Баллин — знаменитости Гамбурга
 Кто придумал морские круизы? — Альберт Баллин 

Самоубийцы
Похороненные на Ольсдорфском кладбище